Бермуды на зимних Олимпийских играх 2010 были представлены одним спортсменом в одном виде спорта.

Результаты соревнований

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

Ссылки 
 Результаты 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
2010 год на Бермудских Островах